Konvektionszone bezeichnet:
 in der Wärmelehre und technischen Anwendungen allgemein einen Bereich der Konvektion
 in der Astrophysik eine Zone im Inneren eines Sterns, siehe Sonne#Strahlungszone_und_Konvektionszone